FIFA 07 — компьютерная игра из серии игр Electronic Arts о клубном футболе. Также известна как FIFA Football 07 или FIFA Soccer 07. Это издание серии FIFA, симулятора футбола. Игра разработана EA Canada и издана Electronic Arts под именем EA Sports. Эта игра последняя в серии, вышедшая на GameCube, Xbox и Game Boy Advance, и первая вышедшая на Xbox 360. Графика и физика движка нового поколения используемая в версии для консоли Xbox 360 была эксклюзивом для неё в течение года.

Особенности игры 
 Впервые игра этой серии полностью переведена на русский язык. Виртуальные матчи комментируют Василий Уткин и Василий Соловьев.
 В FIFA 07 находятся 27 национальных Лиг из 20 разных стран мира. В игру перенесены больше 510 футбольных команд.
 Стиль игры и «фирменные» финты скопированы со знаменитых игроков.
 Стадион реагирует на стиль и результативность игры команды.
 Интерактивные лиги EA SPORTS.
 Игра получила более логичный и точный механизм передачи пасов и позиционирования игроков на поле. Соперники активно теснят друг друга и сталкиваются в прыжках. Мяч имеет более реалистичную физическую модель.
 Новый искусственный интеллект (AI) вратаря.
 Расширенный режим менеджера клуба.
 Игра в команде до 8 человек в режиме FIFA 07 LOUNGE.
 Новая система уравнивания условий игры.
 Улучшена графика и физика на поле.

Саундтрек 
 Angélique Kidjo — Wele Wele
 Belasco — Chloroform
 Bersuit Vergarabat — O Vas a Misa
 Bitman & Roban — Get On The Floor
 Blasted Mechanism — Blasted Empire
 Boy Kill Boy — Civil Sin
 caBas — La Cadena de Oro
 Carlos Jean — Get Down
 d.o.c.h.! — Was in der Zertung Steht
 Elefant — Uh-oh Hello
 Epik High — Fly
 Fertig, los! — Sie ist in mich verliebt
 Infadels — Can’t Get Enough (Mekon Remix)
 Keane — Nothing In My Way
 Malibu Stacy — Los Angeles
 Mellowdrone — Oh My
 Mobile — New York Minute
 Morning Runner — Gone Up In Flames
 Muse — Supermassive Black Hole
 Nightmare Of You — Dear Scene, I Wish I Were Deaf
 Outlandish — Kom Igen
 Paul Oakenfold — Beatiful Goal
 Persephone’s Bees — Muzika Dlya Fil’ma
 Plastilina Mosh — Peligroso Pop
 Polysics — Tei! Tei! Tei!
 Ralph Myerz and The Jack Herren Band — Deepest Red
 Seu Jorge — Tive Razão
 Shiny Toy Guns — You Are The One
 Stijn — Gasoline & Matches
 Surferosa — Royal Uniform
 Tahiti 80 — Big Day
 The Feeling — Sewn
 The Pinker Tones — TMCR Grand Finale
 The Prototypes — Kaleidoscope
 The Sheer — Understand
 The Young Punx — You’ve Got To
 Tigarah — Girl Fight
 Trash Inc. — Punk Rock Chick
 Us3 — Kick This
 Young Love — Discotech

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы критиков.

См. также 
 Список игр EA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 (анг)

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2006 года
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Xbox
Игры для Xbox 360
Игры для GameCube
Игры для Nintendo DS
Игры для Game Boy Advance
Игры для Windows
FIFA (серия игр)